Склад збірної Італії на чемпіонаті світу 1994 

Докладніше…Італія
Італія 1994